66P kan syfta på:

 66P/du Toit - en periodiskt återkommande komet.
 Progress MS-5 - en rysk Progress-farkost.